

Qualifikation 
Die Mannschaft qualifizierte sich über die Qualifikationsspiele des afrikanischen Fußballverbandes CAF für die Weltmeisterschaft in Südafrika.

In der zweiten Quali-Runde traf Kamerun in der Gruppe 1 auf Kap Verde, Tansania und Mauritius. Bei den sechs angesetzten Spielen setzte sich Kamerun klar durch und stieg mit fünf Siegen und einem 0:0-Remis gegen Tansania in die nächste Gruppenphase (dritte Runde) auf.

Dort traf die kamerunische Nationalmannschaft abermals in der Gruppe 1 auf Marokko, Gabun und Togo. Nachdem Kamerun auch hier als Favorit gestartet war, qualifizierte es sich als Gruppensieger für die WM-Endrunde.

Mit Samuel Eto’o (neun Treffer) wies Kamerun hinter Moumouni Dagano (Burkina Faso; zwölf Treffer) den zweitbesten Torschützen der CAF-Qualifikationsspiele auf.

Zweite Runde 

31. Mai 2008:
Kamerun – Kap Verde 2:0 (1:0)

8. Juni 2008:
Mauritius – Kamerun 0:3 (0:2)

14. Juni 2008:
Tansania – Kamerun 0:0

21. Juni 2008:
Kamerun – Tansania 2:1 (0:0)

6. September 2008:
Kap Verde – Kamerun 1:2 (1:0)

11. Oktober 2008:
Kamerun – Mauritius 5:0 (1:0)

Dritte Runde 

28. März 2009:
Togo – Kamerun 1:0 (1:0)

7. Juni 2009:
Kamerun – Marokko 0:0

5. September 2009:
Gabun – Kamerun 0:2 (0:0)

9. September 2009:
Kamerun – Gabun 2:1 (1:0)

10. Oktober 2009:
Kamerun – Togo 3:0 (1:0)

14. November 2009:
Marokko – Kamerun 0:2 (0:1)

Kamerunisches Aufgebot

Vorrunde 

In der Vorrunde der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika traf die kamerunische Fußballnationalmannschaft in der Gruppe E auf die Niederlande, Dänemark und Japan. Nach den Niederlagen gegen Japan und Dänemark war Kamerun die erste Mannschaft der Weltmeisterschaft, deren WM-Aus bereits nach zwei Spielen feststand. Auch das bedeutungslos gewordene letzte Spiel ging verloren, so dass Kamerun eines der zwei Länder war, die das WM-Turnier 2010 ohne einen einzigen Punktgewinn beendeten. 

 Montag, 14. Juni 2010; 16:00 Uhr in Mangaung/Bloemfontein –  Kamerun 1:0 (1:0)

 Samstag, 19. Juni 2010; 20:30 Uhr in Tshwane/Pretoria Kamerun –  1:2 (1:1)

 Donnerstag, 24. Juni 2010; 20:30 Uhr in Kapstadt Kamerun –  1:2 (0:1)

Weblinks 
  auf FIFA.com
 

2010
Kamerun